Дејвид Венам () је аустралијски глумац, рођен 21. септембра 1965. године у Мариквилу (Аустралија).

Филмографија 

|-
| 2002. || Господар прстенова: Две куле || -{The Lord of the Rings: The Two Towers}- || Фарамир ||
|-
| 2003. || Господар прстенова: Повратак краља || -{The Lord of the Rings: The Return of the King}- || Фарамир || 
|-
| 2004. || Ван Хелсинг || -{Van Helsing}- || Карл || 
|-
| 2006. || 300 — Битка код Термопила || -{300}- || Дилиос || 
|-
| 2014. || 300: Успон царства || -{300: Rise of an Empire}- || Дилиос ||
|-
| 2016. || Лав || -{Lion}- || Џон Брирли ||
|-
| 2018. || Зец Петар || -{Peter Rabbit}- || Градски миш Јоца (глас) ||
|-
| 2022. || Елвис || -{Elvis}- || Хенк Сноу ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1965.
Аустралијски глумци
Глумци у трилогији Господара прстенова